Ку́лльман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кулльман, Бернд (род. 1939) — немецкий легкоатлет, олимпийский чемпион 1960 года.
 Кулльман, Бернхард (род. 1949) — немецкий футболист, чемпион мира и Европы.
 Кулльман, Джозеф (1912—2004) — американский бизнесмен, президент компании Philip Morris.
 Кулльман, Карстен (род. 1976) — немецкий футболист, защитник клуба «Кёльн».
 Кулльман, Кристофер (род. 1986) — немецкий футболист, нападающий клуба «Боруссия».
 Кулльман, Оскар (1902—1999) — христианский теолог, деятель лютеранской церкви.

См. также 
 Кульман